Marek Moszyński - profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych,
 Marek Moszyński - wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.